Avannarlinnguit bezeichnet:
 Avannarlinnguit (Inselgruppe, Upernavik), Inselgruppe im Distrikt Upernavik, Grönland
 Avannarlinnguit (Inselgruppe, Uummannaq), Inselgruppe im Distrikt Uummannaq, Grönland